Гран-при Турции  года — седьмой этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 5 по 7 июня 2009 года на трассе Истанбул Парк.

Чемпион мира  года Кими Райкконен побеждал здесь в 2005 году. Фелипе Масса трижды с поула выигрывал гонку в 2006, 2007 и 2008 годах, и он единственный, исключая Кими Райкконена, из остальных гонщиков 2009 года, кто побеждал в этом Гран-при. Перед гонкой Дженсон Баттон лидировал в зачёте гонщиков, на 16 очков опережая своего напарника по Brawn Рубенса Баррикелло. Brawn лидировал в Кубке конструкторов, на 43,5 очка опережая Red Bull.

Практика 
На первой пятничной сессии Williams, Ferrari и McLaren хорошо себя показали. Нико Росберг, Льюис Хэмилтон и Ярно Трулли показали результат в первой тройке. Brawn, Toyota, Red Bull и Renault в течение сессии были в середине, а BMW и STR замыкали пелетон.

На второй пятничной сессии Williams, Renault Red Bull наиболее часто показывали хорошие результаты. Хейкки Ковалайнен, Фернандо Алонсо и Роберт Кубица показали три лучших времени. Ferrari, Brawn и Toyota в течение сессии показывали средние результаты, а Force India и STR замыкали пелетон.

После пятничных свободных заездов, времена перемешались: Williams, BMW и McLaren показали двойственные результаты в то время как лидирующие команды Brawn и Red Bull в течение сессии выступили очень средне.

Квалификация 
Во всех трёх квалификационных сессиях был быстрейшим Себастьян Феттель.

В первой части квалификации Льюис Хэмилтон показал шестнадцатое время, ещё хуже времена показали Нельсиньо Пике, Себастьен Буэми, Джанкарло Физикелла и Себастьен Бурде. Все они показали времена в пределах 1:28.

Во второй части квалификацию во второй раз подряд прошёл Адриан Сутиль. Ник Хайдфельд вторую гонку подряд квалифицировался одиннадцатым.

В третьей квалификационной сессии на последних минутах развернулась борьба за поул между Red Bull и Brawn. Марк Уэббер показал быстрейшее время, но его тут же перекрыл Дженсон Баттон. А в итоге поул-позиция досталась доминирующему в ходе квалификации Себастьяну Феттелю, который заработал свою вторую поул-позицию в сезоне, Баттону досталось второе место на стартовой решётке, а его напарнику Рубенсу Баррикелло — третье.

Квалификация 

Солнечно. Сухо. Температура воздуха +29С, трассы +46С.

Примечание: Гонщики использующие KERS отмечены «‡»

Гонка 

|}
Круги лидирования: Баттон (1-17) — Уэббер (18) — Баттон (19-58)

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Интересные факты 

 На этом Гран-при Себастьян Феттель стал самым молодым обладателем трех поул-позиций в истории формулы 1. На момент завоевания третьего поула ему исполнилось 21 год, 11 месяцев и 4 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Фернандо Алонсо. Он завоевал третий поул на Гран-при Франции в 2004 году в возрасте 22 года, 11 месяцев и 5 дней.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Турции